Dwyfor peut désigner :
 la , une rivière du nord-ouest du pays de Galles ;
 le district de la Dwyfor, un ancien district administratif du comté du Gwynedd, en vigueur entre 1974 et 1996.

Voir aussi